L'avenue Berthelot est un toponyme porté, notamment en France, par :
 Avenue Berthelot à Cavaillon (Vaucluse) ;
 Avenue Berthelot à L'Horme (Loire) ;
 Avenue Berthelot à Lyon (Rhône) ;
 Avenue Berthelot à Saint-Clair-du-Rhône (Isère).

Homonymie de toponyme